Der Grand Prix 2005 war ein Snooker-Turnier der Saison 2005/06, das vom 8. bis 16. Oktober 2005 in der Guild Hall von Preston stattfand. Die nordwestenglische Stadt war zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt Austragungsort des Turniers.

Vorjahressieger Ronnie O’Sullivan erreichte erneut das Finale, konnte aber seinen Titel nicht verteidigen. Der Schotte John Higgins gewann das Endspiel mit 9:2 und holte sich zum dritten Mal den Titel beim Grand Prix.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei den Punkten für die Weltrangliste gab es ein kleines Plus für Final- und Halbfinalverlierer. Ab dem Viertelfinale abwärts gab es diesmal 100 Punkte weniger.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zwei Wochen zuvor in der Qualifikation in Prestatyn durchgesetzt hatten.

kl. = kampflos

Finale 
Das Finale war eines der zahlreichen Duelle von zwei der besten Spieler der Neuzeit. Bereits zum 14. Mal standen sich Ronnie O’Sullivan und John Higgins in einem professionellen Endspiel gegenüber. Der Engländer hatte 9 der vorhergehenden Finals gewonnen und seit 2001 nicht mehr gegen Higgins verloren. Außerdem war er der Titelverteidiger. Zuerst sah es nach einer ausgeglichenen Partie aus, die 2:0-Führung von Higgins konterte O’Sullivan umgehend und mit 2:2 ging es in die Mid-Session-Pause. Nach der Pause kam der Schotte aber immer besser in Fahrt und nach zwei herausgespielten Frames beendete er die Nachmittagssession mit zwei Century-Breaks. Am Abend setzte er genau an dieser Stelle fort, er ließ zwei weitere Centurys folgen und hatte Session-übergreifend nicht nur als erster Spieler in einem Ranglistenturnier vier Breaks von über 100 Punkten hintereinander erzielt, auch 494 Punkte in Folge, ohne dass der Gegner einen Punkt machen konnte, waren ein neuer Rekord. O’Sullivan kam zwar noch einmal zum punkten, aber John Higgins gewann auch den 7. Frame in Folge und damit die Partie klar mit 9:2. Aus seinem sechsten Grand-Prix-Finale ging er damit zum dritten Mal als Sieger hervor.

Qualifikation 
Am 27. und 28. September 2005 wurde im Pontin's Centre in Prestatyn (Wales) eine Qualifikationsrunde ausgetragen. Die Spieler von Platz 33 bis Platz 96 der Weltrangliste spielten aus, wer die Top 32 im Hauptturnier herausfordern durfte.

Qualifikationsrunde

|

|}
|}

Century-Breaks 
18 Spieler erzielten im Hauptturnier 37 Breaks von mindestens 100 Punkten. John Higgins erzielte 4 seiner Century-Breaks im Finale in vier aufeinanderfolgenden Frames, was zuvor noch niemand bei einem Weltranglistenturnier geschafft hatte. Weitere 10 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 10 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Preston